Oliva bollingi är en snäckart som beskrevs av Clench 1937. Oliva bollingi ingår i släktet Oliva och familjen Olividae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bollingi